4 miejscowości w Polsce: 
 Bogusławki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Chełmża
 Bogusławki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany
 Bogusławki – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń
 Bogusławki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Krzykosy